Vaivre ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

La Vaivre, im Département Haute-Saône
La Basse-Vaivre, im Département Haute-Saône
Vaivre-et-Montoille, im Département Haute-Saône
Vaivre, Ortsteil der Gemeinde Rémondans-Vaivre im Département Doubs